Детское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Пригородного сельского поселения.

История 
В 1938 году Киндервайчен был переименован в Киндерхаузен, в 1946 году — в поселок Детское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района